Chalonnes ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons im französischen Département Maine-et-Loire:

 Chalonnes-sous-le-Lude, Gemeinde östlich von Angers
 Chalonnes-sur-Loire, Gemeinde südwestlich von Angers
 Kanton Chalonnes-sur-Loire